Ausländischer Agent steht für:
 Agent aus dem Ausland, siehe Agent (Nachrichtendienst)
 Ausländischer Agent, Registrierungsform von Organisationen in Georgien, siehe Gesetz „Über die Transparenz ausländischen Einflusses“ in Georgien
 Ausländischer Agent, Registrierungsform von Nichtregierungsorganisationen in Russland, siehe Gesetz über „ausländische Agenten“ in Russland
 Ausländischer Agent, Registrierungsform von Nichtregierungsorganisationen in den USA, siehe Foreign Agents Registration Act

Siehe auch:
 Agent (Begriffsklärung)